{{Особа
 |ім'я                  = Хатідже Муаззез Султан
 |оригінал імені       = Hatice Muazzez Sultan
 |зображення          = 
 |опис зображення = 
 |опис            = 
 |ім'я при народженні     = Єва
 |род деятельности     = Хасекі-султан |дата народження     = 1628
 |місце народження    = Польща
 |громадянство          = 
 |підданство           = Османська імперія
 |дата смерті       = 1687
 |місце смерті      = Стамбул, Османська імперія
 |батько               = 
 |мати                 = 
 |чоловік               = Османський султан Ібрагім I
 |дружина              = 
 |діти                 = син: Османський султан Ахмед IIдонька:Фатма Султан
 |нагророди  і  премії = 
 |сайт                 = 
 |вікісклад            = 
}}
Хатідже Муаззез Султан (Hatice (Khadija) Mu'azzez'') (1628—1687) — третя дружина вісімнадцятого султана Османської імперії Ібрагіма I, Хасекі Султан. Мати  Ахмеда II.

Біографія 
Народилась приблизно в 1628 році . Була польсько-єврейського походження. Справжнє ім'я — Єва. Померла за 4 роки до сходження сина на престол. Похована в мечеті Сулейманіє.

Примітки

Література 
 Peirce, Leslie P., The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, Oxford University Press, 1993, ISBN 0-19-508677-5 (paperback).
 Yavuz Bahadıroğlu, Resimli Osmanlı Tarihi, Nesil Yayınları (Ottoman History with Illustrations, Nesil Publications), 15th Ed., 2009, ISBN 978-975-269-299-2 (Hardcover).

Дружини османських султанів